«Leave the Night On» — песня американского кантри-певца и автора-исполнителя Сэма Ханта, вышедшая 16 июня 2014 года в качестве первого сингла с его дебютного студийного альбома Montevallo (2014). Песня достигла позиции № 1 в американском хит-параде Billboard Country Songs. Авторами песни выступили Сэм Хант, Шейн Маканалли и Джош Осборн

История 
«Leave the Night On» достиг позиции № 30 в хит-параде Billboard Hot 100 и позиции № 1 в американском хит-параде кантри-музыки Billboard Hot Country Songs (1-й чарттоппер певца в этом основном хит-параде жанра кантри-музыки, после чего последовали «Take Your Time», «House Party», «Body Like a Back Road»).

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Allmusic, Roughstock, Taste of Country, Country Universe.

Коммерческий успех 
«Leave the Night On» дебютировал на 26-м месте в хит-параде кантри-музыки журнала Billboard Hot Country Songs с тиражом 22,000 копий. В чарте Billboard Hot 100 песня дебютировала на следующей неделе на 98-м месте. Позднее она достигла 30-го месте в Billboard Hot 100, а также первого места в Hot Country Songs и в Country Airplay, это произошло в неделю на 15 ноября 2014 года сразу после релиза дебютного альбома Ханта Montevallo. Альбом также дебютировал на первом месте в чарте Top Country Albums и на 3-м месте в хит-параде Billboard 200, что сделало Ханта вторым сольным кантри-музыкантом мужчиной в цифровую эру Nielsen SoundScan, которому удалось одновременно лидировать и в альбомном чарте Top Country Albums, и в сингловом чарте Hot Country Songs, спустя 22 года после первого подобного достижения Billy Ray Cyrus (когда одновременно лидировали его дебютные сингл «Achy Breaky Heart» и альбом Some Gave All. Сингл получил платиновую сертификацию RIAA 28 октября 2014 и достиг тиража в 1 млн копий в США к февралю 2015 года.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео поставил режиссёр Brad Belanger, а премьера прошла в июле 2014 года. Видеоклип выиграл награду 2015 CMT Breakthrough Video of the Year.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 70 млн просмотров)

Кантри-песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни 2014 года
Кантри-баллады
Песни Сэма Ханта
Песни, написанные Джошем Осборном
Песни, написанные Шейном Маканалли
Песни, написанные Сэмом Хантом